Terre Neuve bzw. Terre-Neuve (frz. für „neue Erde“) ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Terre-Neuve, französischer Name von Neufundland
 Terre Neuve de Provence, ein früherer Name eines Teiles von Nizza, Frankreich
 Schloss Terre Neuve, Schloss in Fontenay-le-Comte, Frankreich
 Terre-Neuve (Haiti), Stadt im Département Artibonite, Haiti 

Terre-Neuve ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis Vincent Charles Berbiguier de Terre-Neuve du Thym (1765–1851), französischer Autor und Dämonologe 

Siehe auch:
 Terreneuvium, französische Fernsehserie
 Terra Nova
 Terranova